Vareilles puede referirse a: 

 Vareilles, comuna francesa situada en Creuse; 
 Vareilles, comuna francesa situada en Saona y Loira; o
 Vareilles, comuna francesa situada en Yonne.